Typ 1, Type 1 oder Typ I (I als römische Ziffer) steht für:

 47-mm-Panzerabwehrkanone Typ 1, Panzerabwehrkanone der Kaiserlich Japanischen Streitkräfte
 Fährschiff Typ I
 IEC Typ 1 Ladestecker für Elektrofahrzeuge, siehe SAE J1772
 LPG Typ I, Produktionsform der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, siehe Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft #Gründung der LPG
 Peugeot Typ 1, Modell von Peugeot („Serpollet-Dampfdreirad“)
 Schweres Maschinengewehr Typ 1, Waffe der Kaiserlich Japanischen Streitkräfte
 Typ 01 LMAT, japanische schultergestützte Panzerabwehrlenkwaffe
 Typ 1, eines der PostScript-Fontformate
 Typ 1 37-mm-Pak, Panzerabwehrkanone der Kaiserlich Japanischen Streitkräfte
 Typ 1 Ho-Ha, Halbkettenfahrzeug des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 1 Ho-Ki, Kettenfahrzeug des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 1 Ho-Ni I, Panzerjäger des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ-I-Reaktion, Typ einer Immunreaktion
 Typ-1-Sprache, Begriff aus der theoretischen Informatik
 Typ-I-Von-Neumann-Algebra, Klasse von Von-Neumann-Algebren
 Sietas Typ 1, Küstenmotorschiffstyp der Sietas-Werft
 U-Boot-Klasse I, Klasse von Versuchsubooten (1935–1936)
 VW Käfer, Modell von Volkswagen („KdF-Wagen“)

Typ I, Typ i oder Type I (I/i als Buchstabe) steht für:

 Lenz-Typ i, Lokomotivenbaureihe
 Renault Type I, Automodell
 Stecker-Typ I, Netzsteckverbinder